Знаменка — опустевшее село в Милославском районе Рязанской области России, входит в состав Большеподовечинского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу реки Полотебня в 4 км на юго-восток от центра поселения села Большое Подовечье и в 17 км на восток от райцентра посёлка Милославское.

История 
Первоначальное построение церкви в селе Знаменском не известно. Вместо, построенной в 1760 году Знаменской церкви, Сергеем Сергеевичем Норманном построена была новая церковь с приделом иконы Божьей Матери Боголюбской.

В XIX — начале XX века село входило в состав Курбатовской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 58 дворов.

С 1929 года село входило в состав Большеподовечинского сельсовета Милославского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Большеподовечинского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Милославского района